Языково́й пури́зм ( «чистый») — стремление к сохранению литературного языка в неприкосновенном виде, провозглашение его чистоты как особой ценности, борьба против неологизмов и иноязычных заимствований, ограждение от естественного проникновения новообразований, ненормированных лексических и грамматических элементов (например, просторечных, диалектных, профессиональных). Не­при­ми­ри­мое от­но­ше­ние ко всякого рода за­им­ст­во­ва­ни­ям и изменениям в языке, час­то субъ­ек­тив­но по­ни­мае­мым как пор­ча язы­ка.

Противоположностью пуризма является антинормализаторство — отрицание необходимости сознательного вмешательства в процесс изменения языка.

Описание 

Пуризм характерен для времени становления национальных литературных языков, он может возникать как реакция на исторические потрясения (революции, войны и т. п.) и сопутствующие им массовые изменения в стилистической системе языка (например, при наплыве в лексику новых элементов, ней­тра­ли­за­ции диа­лек­тиз­мов и про­сто­ре­чия). Пуризм, направленный против иноязычных заимствований, становится особенно заметен в эпоху романтического национализма.

Пуризм связан с политическими и культурными течениями и настроениями в обществе, особенности его проявления меняются со временем, и могут отличаться у сторонников разных идеологий. Так, для русской литературы XVIII века, было важно отсеивать разговорные и диалектные обороты, избегать «подлых» слов и выражений, а во второй половине XIX века представители «прогрессивного» лагеря смеялись над архаизмами, в то время как их идеологические противники возмущались неологизмами.

В пуризме можно увидеть как положительные стороны — заботу о сохранении и развитии самобытной национальной культуры, обращении к существующим богатствам, ресурсам и возможностям родного языка, так и отрицательные стороны — формалистическое отношение к языку, непонимание процесса его развития, антиисторичность, выражающаяся в ретроспективности оценки «правильности» (когда признаются уже закрепившиеся в языке изменения, но отрицаются изменения, находящиеся в процессе закрепления).

В крайнем своём проявлении пуризм понимает самобытность национального языка как его полное освобождение даже от устоявшихся заимствованных элементов, стремится к замене слов иностранного происхождения, уже вошедших в язык, на слова родного языка, в том числе специально новообразованные.

В немецком языке 
 Подробнее по этой теме см. 
В Германии ещё с конца XVIII века появляется целый ряд полемических произведений и обществ, имеющих целью очищение родного языка от иностранных, особенно французских, заимствований ().

Усилия немецких пуристов — в связи с поддержкой правительства — возымели некоторый успех; официальной терминологии понемногу удавалось вытеснять из языка иностранные названия (например  вместо ,  вместо прежнего  и тому подобное); устраивались конкурсы с премиями за удачные слова для замены иностранных; получали свои особые названия предметы обихода, повсюду известные под международными названиями:  — телефон,  — велосипед и другие. Многие из этих лингвистических нововведений были неудобны в обращении или искажали смысл понятий, которые они обозначали. Своего рода верхом этой тенденции стало устранение самого термина «пуризм» — вместо слова  стали внедрять , что, однако, не прижилось.

В годы правления нацистов это вылилось в создание целого «истинно арийского новояза». Националистический пуризм осуществлялся под лозунгом «Тот, кто хочет вести за собой немцев, должен говорить с ними по-немецки» () и ставил своей целью искоренение слов латино-греческого, французского и новоеврейского происхождения. После этого периода в немецкой научной терминологии и школьном образовании закрепились немецкие слова ( — «род»,  — «география»,  — «время»).

После Второй мировой войны пуристы ставят своей целью предотвращение чрезмерного и неправильного употребления английских заимствований. Их лозунгом можно считать высказывание Э. М. Арндта: «Тот, кто не охраняет и не любит свой язык, не может почитать и любить свой народ» (). Пуристами проводятся ежегодные конференции, лекции и семинары по проблемам немецкого языка, а также конкурсы на наиболее неудачное использование английских заимствований в СМИ, языковые общества издают журналы, газеты и словари английских заимствований в современном немецком языке с возможными исконными заменами.

В английском языке 

В Великобритании распространена идея, согласно которой исконные английские слова должны иметь преимущество перед заимствованными (пришедшими главным образом из романских языков, а также греческого и латыни). Под «исконными» могут пониматься как слова древнеанглийского языка, так и в целом слова германского происхождения. В мягкой форме эта идея обычно сводится к использованию уже существующих слов, являющихся синонимами заимствованных (например,  вместо  «начало»). Более жёсткий взгляд на проблему предполагает возрождение устаревших слов (например,  вместо  «намереваться») и создание новых слов с германскими корнями (например,  «словарь», хотя уже существует слово  с тем же значением). Иногда язык, возникающий в результате такого замещения, называют «англский» (; термин введён Полом Дженнингсом в 1966 году) или «саксонизированный английский» (). Идею «мягкого» пуризма часто поддерживают сторонники «ясного английского» (), избегающие слов греко-латинского происхождения; она оказывает определённое влияние на современный английский язык.

Дэвид Кристал рассмотрел идею пуризма в английском языке в «Кембриджской энциклопедии английского языка» (1995). Эта идея возникла впервые в XVI—XVII веках в ходе споров вокруг «заумных слов» (). В XIX в. некоторые писатели, в том числе Чарльз Диккенс, Томас Харди и особенно Уильям Барнс, пытались ввести такие понятия, как  (орнитология) и  (грамматика). В XX в. одним из наиболее видных защитников пуризма был Джордж Оруэлл, предпочитавший простые англосаксонские слова сложным греческим и латинским.

В исландском языке 
 Подробнее по этой теме см. 
Лингвистический пуризм в исландском языке — это политика, направленная на то, чтобы препятствовать появлению новых заимствований в языке, создавая новые слова из древнеисландских и древнескандинавских корней. В Исландии лингвистический пуризм пытается реанимировать язык золотого века исландской литературы, что приводит к архаизации языка. Эта работа началась в начале XIX века, на заре Исландского национального движения, с целью замены старых заимствований, особенно из датского языка, и продолжается по сей день, ориентируясь на английские слова. Она широко распространена в Исландии и является доминирующей языковой идеологией. Она полностью поддерживается исландским правительством через Институт исландских исследований Арни Магнуссона, Совет по исландскому языку, Фонд исландского языка и День исландского языка.

Во французском языке 

Во Франции имеется довольно сильное движение пуристов, поддерживаемое правительствами Франции и канадской провинции Квебек. Так, во Франции действует , которая создаёт новые слова и предлагает их для замены англицизмов.

Многие распространённые в мире термины английского происхождения во французском языке заменены аналогами, например:  — «компьютер».

В русском языке 
После реформ Петра I в русском языке появилось много слов, в первую очередь голландского и немецкого происхождения. С приходом с конца XVII — началом XIX века моды на всё французское, появилось множество галлицизмов.

При составлении Словаря Академии Российской, Екатерина II через княгиню Е. Р. Дашкову указывала академикам: «В сочиняемом академией словаре избегать всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений, заменяя оные слова или древними или вновь составленными». Деятельность академии в этом направлении была малоэффективна; постановлено было говорить вместо аудитория — слушалище, вместо адъюнкт — приобщник, вместо актёр — лицедей, вместо акростих — краестишие и тому подобное. Вновь изобретённые слова не вытеснили из употребления иностранных.

В середине XIX веке развернулась борьба сторонников «нового» (карамзинистов) и «старого» слога (шишковистов) в русском литературном языке, связанная, в частности, с оценкой архаизмов, славянизмов, неологизмов, иностранных и калькированных слов. Н. М. Карамзин и его сторонники настаивали на сближении книжного и разговорного языка, подчёркивали необходимость заимствований и упрощения синтаксиса. А. С. Шишков и литературное общество «Беседа любителей русского слова» отвергали многие новшества, опираясь на славяно-русскую архаику, отстаивали принцип неизменяемости литературного языка. Пуристические идеи сказывались во взглядах В. И. Даля, который боролся с заимствованиями, которые он называл «чужесловами». Засорение русского языка галлицизмами высмеял Д. И. Фонвизин в комедии «Бригадир», А. С. Грибоедов в «Горе от ума» назвал такую речь смешением «французского с нижегородским».

В румынском языке 
С конца XVIII века среди румынских историков утвердилось мнение, что румыны являются потомками римских колонистов задунайской провинции Дакии. В XIX веке французский язык, являясь языком международного общения и дипломатии, приобретает популярность и в Румынии. Значительная часть румынской интеллигенции перебирается в Париж. Начинается период активной языковой коррекции румынского языка, из которого вытесняются славянские лексемы и вводятся новые французские, латинские и итальянские корни. Начинается период пуризма и латинизации (см. галлизация). Фактическими создателями современного латинизированного румынского языка стали участники движения Арделянской школы, созданной иезуитами и униатами. Искусственной латинизации румынского языка противодействовал Василе Александри — один из членов-основателей Румынской академии (с 1867 года).

В лексику румынского в XIX—XX веке было введено значительное количество научных латинизмов исходя из убеждения, что жители Трансильвании, Валахии и Молдавии являются потомками древнеримских поселенцев. Даже после этого лексический состав румынского языка является смешанным, и латинский элемент в нём не достигает и 50 % общего запаса слов.

Пуризм в других языках 
В Греции XIX и XX веков была в ходу консервативная разновидность греческого языка — кафаревуса (от  — «чистая»), сближающая разговорный язык (димотик) с древнегреческим.

См. также 

 Культура речи
 Языковая политика
 Языковое планирование
 Возрождение языков
 
 Языковой империализм
 Прескриптивизм (лингвистика)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  // Литературная энциклопедия (1929—1939)

Литература